Tronchón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tronchón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Tronchón (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar